Коты () — село в Радивиловском районе Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 31 человек.

Физико-географическая характеристика 
Коты фактически расположены у автомобильной трассы . Высота селения над уровнем моря — 244 метров. В Котах установлен геодезический знак. Площадь села составляет 0,137 км²

История 
Датой основания села считается 1642 год. Село упоминается на Польской тактической карте западной Украины 1924—1939. По состоянию на 1973 года село входило в состав Сытненского сельского совета (центр — село Сытное) Червоноармейского района Ровенской области.

С 15 декабря 2015 года входит в состав Крупецкой общины. По состоянию на 2017 год у села Коты отсутствовал генеральный план.

Население 
На 1989 год в селе проживало 57 человек (27 мужчин и 30 женщин). В 2001 году по переписи населения в Котах проживал 31 человека, 100 % из которых родным языком указали украинский.

Примечания

Ссылки 
 Коты на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района